Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Eddie Dibbs 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (finale)

  Roscoe Tanner (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1976